Карл Робач (; , Клагенфурт — , там же) — австрийский шахматист, гроссмейстер (1961). Ботаник.

Шахматная карьера 
Чемпион Австрии 1960 года. В составе национальной сборной участник многих олимпиад (с 1954); в том числе на XIV-й (1960) показал лучший результат на 1-й доске 13½ очков из 16. 

Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Капфенберг (1955) — 2-e, Варна (1957) — 2-3-e, Мадрид (1961) — 1-2-e, Утрехт (1961) — 2-e, Бевервейк (1962) — 2-3-e, Галле (зональный турнир ФИДЕ, 1963) — 3-4-e, Марибор (1967) — 6-e, Венеция (1969) — 2-7-e, Грац (1971) и Олот (1972) — 3-е, Тунис (1973) — 2-3-е, Торремолинос (1977) — 6-е, Мюнхен (1979) — 5-7-е, Хамар (1982) — 2-5-е, Тузла (1983) — 3-6-е места.

Около 30 лет (конец 1940-х — конец 1970-х годов) посвятил разработке дебютного варианта (1.e4 d6 и 1.d4 g6), имеющего много общего с защитой Пирца — Уфимцева.

Робач умер в 2000 году после долгой борьбы с раком желудка и горла.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Карла Робача на сайте ФШР
 Выступления Карла Робача на шахматных олимпиадах
 Выступления Карла Робача в командных чемпионатах Европы
 Выступления Карла Робача на Телешахолимпиадах
 Выступления Карла Робача в Кубках Митропы
 Выступления Карла Робача в Кубках Клары Бенедикт

Шахматисты Австрии
Шахматные теоретики
Шахматисты XX века
Умершие от рака желудка
Умершие от рака горла